Cathedral ("cattedrale" in lingua inglese) può far riferimento a:

Letteratura 
 Cathedral – libro illustrato di David Macaulay del 1973
 Cattedrale (Cathedral) – romanzo di Nelson DeMille del 1981
 Cathedral – raccolta di racconti dello scrittore Raymond Carver del 1983 che prende il nome da un omonimo racconto in essa contenuta

Musica 
 Cathedral – gruppo musicale britannico
 Cathedral – album dei Castanets del 2004
 Cathedral – album degli Oddarrang del 2012

Altro 
 Cathedral – census-designated place della Contea di Hinsdale in Colorado
 Cathedral – gioco di ruolo
 Cathedral – miniserie trasmessa dalla BBC nel 2005

Pagine correlate 
 The Cathedral
 Cathedrals